Чернуше́нко — семья российских музыкантов.
 Чернушенко, Александр Владиславович (род. 1960) — дирижёр и музыкальный педагог, Заслуженный артист России, Народный артист России (2011).
 Чернушенко, Алексей Арефьевич (1897—1950) — советский организатор сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Чернушенко, Владислав Александрович (род. 1936) — дирижёр и музыкальный педагог, Народный артист СССР.
 Чернушенко, Дэвид (род. 1963) — канадский политик из Зелёной партии.
 Чернушенко, Людмила Алексеевна — дирижёр-хормейстер, Заслуженная артистка России.
 Чернушенко, Мария Демьяновна (1925 — ?) — советская государственная деятельница, агроном, Герой Социалистического Труда.